Horsasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Horsasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (53,5 ha)
Horsasjön, Halland, sjö i Älvsered, Hallands län i Älvsereds samhälle, 
Lilla Horsasjön, sjö i Falkenbergs kommun, 
Stora Horsasjön, sjö i Falkenbergs kommun,  (8,34 ha)
Nabben, Älvsered, badplats i Horsasjön
Horsasjön, Småland, sjö i Gnosjö kommun,  (4,07 ha)
Horsasjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (15,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn